Union générale des travailleurs (UGT) peut désigner :
 Union générale des travailleurs, au Brésil ;
 Union générale des travailleurs, en Espagne ;
 Union générale des travailleurs, en France ;
 Union générale des travailleurs, à Malte ;
 Union générale des travailleurs, au Portugal.